Dobrjanka – település Oroszországban, az Amuri területen
 Dobrjanka – település Oroszországban, a Permi határterületen
 Dobrjanka – település Ukrajnában, a Csernyihivi területen
 Dobrjanka – falu Ukrajna Herszoni területén